Het Mazda Rally Team Europe (MRT/E), is het team dat tussen 1982 en 1991 actief is geweest in het Wereldkampioenschap Rally, en hierin het Japanse automerk Mazda vertegenwoordigde.

Geschiedenis 
Verschillende Mazda-modellen werden in de jaren zeventig en begin jaren tachtig ingezet in het Wereldkampioenschap Rally door lokale importeurs, wat in geen enkel geval gesteund werd door de fabriek. In 1982 richtte rallyrijder en voormalig WK-rally winnaar Achim Warmbold Mazda Rally Team Europe op; in eerste instantie gesitueerd in Genève, maar niet lang daarna verhuisde het naar Centraal-Europa in Brussel. De auto naar keuze was de Mazda 323, een Groep A-auto met voorwiel- en turboaandrijving. Een groot programma met de auto ontbrak, maar tegelijkertijd wist het ook weinig indruk te maken in de rally's die het wel reed. 

De operatie kreeg een impuls toen het overging tot een model bedoeld voor de dominerende Groep B klasse. In het seizoen 1984 debuteerde het team de exotische RX-7 in het kampioenschap. In tegenstelling tot andere Groep B auto's zoals de Audi Quattro en de Peugeot 205 Turbo 16, was de RX-7 redelijk conventioneel. De auto had een atmosferische wankelmotor (ook wel bekend als een rotatiemotor) en maakte enkel gebruik van achterwielaandrijving. Het beste resultaat van de auto werd neergezet tijdens de Rally van Griekenland in 1985, waar Ingvar Carlsson een derde plaats behaalde, tevens het enige podium resultaat. Vanaf dat moment rees de interesse van de fabriek in Japan ook. De RX-7 was doorgaans echter niet competitief, waardoor 
besloten werd in het seizoen 1986 weer over te gaan naar een Groep A-auto. Een nieuw model onder de 323-serie, genaamd de Familia 4WD, debuteerde tijdens de Rally van Monte Carlo in 1986. Deze had vierwielaandrijving en was mede daarom in staat klasse overwinningen te behalen. Mazda deed zich uiteindelijk goed om de auto al in 1986 in te zetten, op het moment dat Groep B nog de voornaamste klasse was. Groep B werd dat jaar echter opgeschrikt door verschillende dodelijke ongevallen, waardoor de overkoepelende organisatie FIA besloot de klasse een competitie verbod op te leggen ingaand vanaf het seizoen 1987. Groep A werd daarom naar voren geschoven als vervanging, waardoor Mazda op dat moment al een jaar rijk was aan ervaring met hun Groep A-auto, terwijl de overgang voor anderen veel directer tot stand kwam.

Mazda nam haar rallyactiviteiten nu serieus en contracteerde voor 1987 voormalig wereldkampioen Timo Salonen. De auto, nu simpelweg bekend als de 323 4WD, was vierwiel- en turboaangedreven, maar de motor had slechts een capaciteit van 1600cc, dit in tegenstelling tot concurrenten als Lancia, Ford en Audi, die allen gebruik maakten van 2000cc motoren. De compacte vorm van de auto en het relatief lichte gewicht moest dan echter in Mazda's voordeel werken. Alhoewel er vroeg succes kwam met de overwinning van Salonen tijdens de Rally van Zweden in 1987, was de auto tegelijkertijd onbetrouwbaar en was het ook niet in staat de voorsprong die het oorspronkelijk had te behouden. Lancia domineerde het seizoen, maar Mazda werd daarnaast ook door andere constructeurs verslagen, waaronder Volkswagen en Renault, die beide met lichter materiaal dan Mazda actief waren. Met de komst van Hannu Mikkola in het seizoen 1988, werd er wederom in hoop op grotere successen een ex-wereldkampioen aangetrokken. Resultaten bleven gedurende het jaar echter grotendeels uit; het beste resultaat was een tweede plaats voor Salonen in Finland. In het seizoen 1989 greep Mazda in de handen van Ingvar Carlsson naar twee WK-rally overwinningen; die van Zweden en van Nieuw-Zeeland. Maar beide evenementen telden enkel mee voor het rijderskampioenschap, waardoor andere constructeurs grotendeels wegbleven. Mazda realiseerde zich dat hun huidige model niet in staat was om het merk wereldkampioen te maken, waardoor zij halverwege het seizoen 1990 de 323 GTX introduceerde in het kampioenschap. Ondanks het feit dat de handelbaarheid van de auto goed was en de capaciteit van de motor nu omhoog gehaald werd naar 1800cc, bleek de betrouwbaarheidsfactor wederom een probleem. Desalniettemin kon de auto niet overtuigen in algehele snelheid en tot podium resultaten kwam het ook niet meer. Mazda trok zich na afloop van het seizoen 1991 terug uit de rallysport.

De Groep N-varianten van de Mazda 323 brachten wel het nodige succes. In 1988, 1991 en 1993 werd het Production World Rally Championship met deze auto gewonnen.

Complete resultaten in het Wereldkampioenschap Rally

Externe links 
 Profiel op Rallye-info.com
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Mazda
Wereldkampioenschap Rally